Villajoyosa Club de Fútbol – hiszpański klub piłkarski, występujący w Regional Preferente, ma siedzibę w mieście Villajoyosa.

Sezony 

 7 sezonów w Segunda División B
 15 sezony w Tercera División

Linki zewnętrzne 
  

Hiszpańskie kluby piłkarskie
Kluby piłkarskie założone w 1944